Allegorie (letterkunde), een verhaal
 Allegorie (beeldende kunst), een voorstelling